Lokros (Lokrus, łac. Locrus) – w mitologii greckiej syn Fyskosa, eponim Lokryjczyków
 Lokros (Lokrus, łac. Locrus) – w mitologii greckiej syn Zeusa, heros